|}
Die Bahnstrecke Kapušany pri Prešove–Bardejov ist eine Nebenbahn in der Slowakei. Sie verläuft von Kapušany pri Prešove durch zwei Täler zwischen dem Gebirge Čergov und dem Bergland Ondavská vrchovina, bevor sie Bardejov erreicht.

Geschichte 
Die Konzession zum Bau einer Eisenbahn vom Bahnhof Prešov der Kaschau-Oderberger Bahn (KsOd) zur Stadt Bardejov wurde 1892 erlassen. Die Bahnstrecke wurde am 11. Dezember 1893 eröffnet und der Bau kostete 2.840.000 K. Zuerst sollte der Endbahnhof etwa vier Kilometer außerhalb der Stadt Bardejov gebaut werden, durch eine Streckenverlängerung konnte er im Stadtgebiet gebaut werden. Ursprünglich sollte die Bahnstrecke weiter über die Karpaten zur damals galizischen Stadt Gorlice fortführen, dieser Teil wurde aber nie gebaut. Ab 1896 ging die Betriebsführung an die Kaschau-Oderberger Bahn über.

Der Betrieb wurde von drei Lokomotiven der Budapester Fabrik MÁVAG gewährleistet. Sie wurden von der KsOd in die Reihe KsOd XII klassifiziert und erhielten dort die Nummern 531, 532 und 533. Als die KsOd im Jahr 1924 vom tschechoslowakischen Staat verstaatlicht wurde, sie bekamen von der ČSD die Nummern 310.511, 310.512 und 310.513 und wurden bis 1950 ausgemustert.

Heute verkehren einige Nahverkehrszüge, die in der Regel in Kapušany oder Prešov beginnen.

Weblinks 

 Beschreibung auf rail.sk (slowakisch)
 Beschreibung auf www.vlaky.net (slowakisch)

Bahnstrecke in der Slowakei